Josiel Alves de Oliveira – calciatore brasiliano
 Juliana Alves de Oliveira – attrice brasiliana
 Willian Alves de Oliveira – calciatore brasiliano